La Division 1 1954/55 fue la 17.ª temporada del fútbol francés profesional. Stade de Reims se proclamó campeón con 44 puntos, obteniendo su tercer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1955/56:
 UA Sedan-Torcy: Campeón de la Division 2

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1955
Fútbol en 1954
Fútbol en 1955